Колін Форбс (;  16 лютого 1976, Нью-Вестмінстер, Британська Колумбія, Канада) — канадський хокеїст, грав на позиції крайнього нападника. Провів понад 300 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1972 року в Юніорській хокейній лізі Альберти.

1994 року був обраний на драфті НХЛ під 166-м загальним номером командою «Філадельфія Флаєрс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Філадельфія Флаєрс», «Тампа-Бей Лайтнінг», «Оттава Сенаторс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Вашингтон Кепіталс», «Адлер Мангейм», «Інґольштадт».

Загалом провів 311 матчів у НХЛ, включаючи 13 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Кубок Колдера в складі «Герші Бірс» — 2007. 
 Чемпіон Німеччини в складі «Адлер Мангейм» — 2007.

Статистика

Посилання 
Профіль на hockeydb.com  
Профіль на hockey-reference  
Профіль на eliteprospects  
Профіль на legendsofhockey  
Профіль на nhl.com 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Інгольштадта»